The Gift může být:

 The Gift (hudební skupina) – portugalská hudební skupina
 The Gift (album, John Zorn) – album Johna Zorna z roku 2001
 The Gift (album, Midge Ure) – album Midge Ure z roku 1985
 The Gift (píseň, The Velvet Underground) – píseň skupiny The Velvet Underground z roku 1968
 The Gift (píseň, INXS) – píseň skupiny INXS z roku 1993
 The Gift (kniha) – román Danielle Steelové